Bülowius ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bülowius (1892–1968), deutscher Offizier, zuletzt General der Flieger im Zweiten Weltkrieg
 Fleur Georgina Bülowius (* 1990), deutsche Reality-TV-Darstellerin, siehe Georgina Fleur
 Karl Bülowius (1890–1945), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg